KS ist eine Abkürzung für:

 Kalksandstein, weiße Mauerwerkssteine
 Kammersänger
 Kampfschwimmer der Bundeswehr
 Kansas, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Kantonsschule
 Kardan-Sport innerhalb von Typenbezeichnungen einiger Zündapp-Motorräder, z. B. das Baumuster KS 601; bei einigen Typen jedoch nur verwendet, um an alte bewährte Typenbezeichnungen anzuknüpfen
 Kicking Specialist, Position im American und Canadian Football
 Kill steal in Videospielen
 Klaus Stuttmann in Karikaturen
 Kleiderschrank
 Kleinselbstschalter, siehe Leitungsschutzschalter
 Kollegstufe, die Reformierte Oberstufe in Bayern
 Kolloidales Silber
 Kombinationssignal, ein nach der Wiedervereinigung entstandenes Signalsystem der Deutschen Bahn AG
 Kontrollschacht im Hoch- und Tiefbau
 Kontrollstreifen
 Kopierschutz, in Internet-Foren
 Kraftfahrer-Schutz e.V., einen deutschen Automobilclub
Kremayr & Scheriau, österreichischer Verlag
 KS Engineers, österreichischer Automobilzulieferer
 KS Motorsport Holland, niederländischer Automobilhersteller
 KSPG, von der gleichnamigen Firma verwendet, etwa in Verbindung mit weiteren Bezeichnungen für einige spezielle Leichtmetalllegierungen

KS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Kassel und Landkreis Kassel
 Großbritannien: Northampton
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Österreich: Stadt Krems an der Donau (Magistrat)
 Slowakei: Okres Košice-okolie

KŠ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Serbien: Kruševac

Ks bzw. Ks. ist eine Abkürzung für:

 den Ehrentitel Kammersänger bzw. Kammersängerin
 Slowakische Krone (1939–1945)
 Kombinationssignal, deutsches Eisenbahnsignalsystem

ks ist eine Abkürzung für:

 die indische Sprache Kashmiri nach ISO 639-1

KS bezeichnet in der Chemie die Säurekonstante

Siehe auch:
K+S AG, früher Kali und Salz AG

KS